Schwellgraben ist ein Gewässername

 Schwellgraben (Ischler Ache), linker Zufluss der Ischler Ache in Pavolding, Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schwellgraben (Kötach), rechter Zufluss der Kötach nach Tuningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schwellgraben, Überleitungskanal von der Reschbachklause am Reschbach zur Teufelsbachklause am Teufelsbach im gemeindefreien Mauther Forst, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Siehe auch:
 Schwellbach